Grauenstein hat verschiedene Bedeutungen:
eine Ortschaft bei Hettiswil in der Gemeinde Krauchthal, Kanton Bern, Schweiz; siehe Grauenstein BE 
den eigentlichen deutschen beziehungsweise ursprünglichen deutschen Namen des Schloss Gravenstein
den eigentlichen deutschen beziehungsweise ursprünglichen deutschen Namen der Gemeinde Gråsten, einer Ortschaft in Dänemark an der Flensburger Förde
einen 1641 m hohen Berg in den Allgäuer Alpen, siehe Grauenstein (Allgäuer Alpen)